Speke peut désigner :
 Speke, un quartier sud de Liverpool ;
 Henry Speke, mort en 1760, un officier de la Royal Navy ;
 John Hanning Speke (1827 - 1864), un explorateur anglais de l'Afrique de l'Est ;
 le Tisserin de Speke (Ploceus spekei), une espèce de passereau appartenant à la famille des Ploceidae.

Homonymie de patronyme